Club Deportivo Cuenca puede referirse a:

Club Deportivo Cuenca, equipo de fútbol de la ciudad ecuatoriana de Cuenca.
Club Deportivo Cuenca, equipo de fútbol de la ciudad española de Cuenca.